

Новоільїновське сільське поселення — сільське поселення, Комсомольський район, Хабаровський край
 Новоільїновське сільське поселення — сільське поселення, Полтавський район, Омська область